Марьют Ролиг (урождённая Луккаринен) (; 4 февраля 1966 года, Лохья) — финская лыжница, олимпийская чемпионка, призёрка чемпионатов мира, победительница этапа Кубка мира.

Карьера 
В Кубке мира Ролиг дебютировала в 1990 году, в феврале 1992 года одержала свою единственную в карьере победу на этапе Кубка мира. Кроме этого в личных гонках имеет на своём счету 4 попадания в тройку лучших на этапах Кубка мира. Лучшим достижением Ролиг в общем итоговом зачёте Кубка мира является 4-е место в сезоне 1991/92.

На Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле, завоевала золото в гонке на 5 км классикой и серебро в гонке на 15 км классикой, кроме того заняла 4-е место в гонке преследования, 4-е место в эстафете и 10-е место в гонке на 30 км коньком.

На Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере, заняла 21-е место в гонке преследования, 14-е место в гонке на 5 км классикой, 4-е место в эстафете и 8-е место в гонке на 30 км классикой.

За свою карьеру принимала участие в двух чемпионатах мира, на чемпионатах мира-1993 в Фалуне завоевала бронзу в гонке на 15 км классикой.

Ссылки 
 
 

Лыжники Финляндии
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Спортсмены года Финляндии